Брауер () — голландське і фламандське прізвище, що перекладається як бровар.

 Андре Брауер (; 1962) — американський актор.
 Адріан Брауер (; 1605—1638) — фламандський живописець.
 Бруно Брауер (; 1893—1947) — німецький воєначальник, генерал парашутних військ повітряно-десантних військ Третього Рейху в роки Другої Світової війни.
 Дірк Брауер (; 1902—1966) — голландсько-американський астроном.
 Лейтзен Егберт Ян Брауер (; 1881—1966) — нідерландський математик.

Нідерландські прізвища